Seattle Sounders (NASL) (1974-1983), club de futbol de la North American Soccer League
 Seattle Sounders (USL) (1994-2008), club de futbol de la United Soccer Leagues
 Seattle Sounders FC (2009-), club de futbol de la Major League Soccer